A Tomášovce településnév jelentései:

Losonctamási szlovákiai község szlovák neve a Losonci járásban
Balogtamási szlovákiai község szlovák neve a Rimaszombati járásban